Глембо́ка () — наименование населённых пунктов и гмины в Польше.

 Глембока — село в Горлицком повяте Малопольского воеводства;
 Глембока — село в Зелёногурском повяте Любушского воеводства;
 Глембока — село в Зомбковицком повяте Нижнесилезского воеводства;
 Глембока — село в Журоминском повяте Мазовецкого воеводства;
 Глембока — село в Краковском повяте Малопольского воеводства;
 Глембока — село в Стшелинском повяте Нижнесилезского воеводства.